Le mot cruzado est un adjectif ou un nom espagnol et portugais, ayant le sens de « croisé ».

Sciences et techniques 
 Un cruzado est un cheval obtenu par le croisement d'une race ibérique et d'une race de cheval à sang chaud.

Sciences humaines et sociales 
 Le cruzado est une ancienne monnaie portugaise.
 Le cruzado et le nouveau cruzado sont d'anciennes monnaies brésiliennes.

Culture et société 
 Dans la capoeira, le balão cruzado (« ballon croisé ») est une technique de projection.

Patronyme 

 Luis Cruzado (1941-2013), un footballeur péruvien ;
 Rinaldo Cruzado (1984-), un footballeur péruvien ;
 Sebastián Cruzado Fernández (1965-), un footballeur espagnol.